Bez pożegnania – powieść Harlana Cobena
 Bez pożegnania – powieść Barbary Rybałtowskiej (pierwsza część cyklu Saga)
 Bez pożegnania – powieść Mii Sheridan